Die Saison 2015/16 der 3. Liga im Handball der Frauen war die sechste in ihrer Geschichte. In vier Staffeln wurde um die inoffizielle nord-, ost-, süd- und westdeutsche Meisterschaft sowie die Qualifikation zur 2. Bundesliga gespielt. Erstmals haben nur 48 Mannschaften teilgenommen.

Modus 
Die 3. Liga der Frauen besteht aus vier Staffeln, deren Zusammensetzung nach geografischen Gesichtspunkten erfolgte. Gespielt wird in jeder Staffel ein Doppelrundenturnier. Die vier Staffelsieger steigen in die 2. Bundesliga auf. Die drei letztplatzierten Mannschaften steigen in die entsprechenden Oberligen ab. Abweichend von dieser generellen Festlegung kann es zu anderen Auf- und Abstiegsszenarien kommen, die in der Spielordnung des DHB verbindlich geregelt sind.

Qualifikation 
Aufgrund der Verkleinerung der Staffeln auf je 12 Mannschaften steigen nur 6 der 12 Oberliga-Meister auf. Direkt qualifiziert ist der Meister der Oberliga Baden-Württemberg SC Korb. Außerdem verzichtete der Meister der Oberliga Westfalen HSG Menden-Lendringsen auf den möglichen Aufstieg und das damit verbundene Qualifikationsspiel gegen den Meister der Oberliga Nordsee HSG Hude-Falkenburg, die somit direkt für die 3. Liga qualifiziert ist. Auch der Meister der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein TSV Altenholz verzichtete auf einen Aufstieg und das Spiel gegen den Oberligameister Niedersachsens TuS Hollenstedt, der ebenfalls direkt aufsteigt.

Die Oberliga Mittelrhein und Niederrhein spielen in einer Vorentscheidung die zur Qualifikation qualifizierte Mannschaft aus.

 

Die restlichen drei Plätze wurden jeweils zwischen zwei Oberligameistern in einem Hin- und Rückspiel ausgespielt:

Demnach sind folgende sechs Mannschaften der letzten Oberligasaison für die 3. Liga qualifiziert:
 HSG Hude-Falkenburg
 Rostocker HC
 SC Korb
 Roude Léiw Bascharage
 TuS Hollenstedt
 TuS Kriftel

Staffel Nord

Tabelle 

 Der TuS Hollenstedt verzichtete auf eine Teilnahme an der Abstiegsrelegation und stand somit als Absteiger fest.

Legende:
{| style="border: 1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffffcc"|
| 
|align="left"|Abstiegsrelegation
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2014/15
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2014/15 (Neuling)
|}

Staffel Ost

Tabelle 

 Der MTV Rohrsen zog seine Mannschaft vor Saisonbeginn zurück.
 Der HSV Marienberg verzichtete auf die Teilnahme an der kommenden Saison.
 Der HSG Osterode Harz verzichtete auf die Teilnahme an der kommenden Saison.

Legende:
{| style="border: 1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffffcc"|
| 
|align="left"|Abstiegsrelegation
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2014/15
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2014/15 (Neuling)
|}

Staffel West

Tabelle 

Legende:
{| style="border: 1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffffcc"|
| 
|align="left"|Abstiegsrelegation
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2014/15
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2014/15 (Neuling)
|}

Staffel Süd

Tabelle 

Legende:
{| style="border: 1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffffcc"|
| 
|align="left"|Abstiegsrelegation
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2014/15
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2014/15 (Neuling)
|}

Abstiegsrelegation 
Aufgrund der Meldeergebnisse für die Saison 2016/17 konnte auf eine Abstiegsrelegation der Zehntplatzierten verzichtet werden. Alle drei gemeldeten Zehntplatzierten werden die kommende Saison in der 3. Liga spielen. Der Zehntplatzierte der Staffel Nord TuS Hollenstedt verzichtet auf eine Teilnahme an der 3. Liga. Dennoch wird es vorsorgliche Relegationsspiele zwischen den Elftplatzierten HSV Solingen-Gräfrath und HSG Sulzbach/Leidersbach geben, für den Fall, dass mögliche Aufsteiger aus der Oberliga auf die Teilnahme an der 3. Liga verzichten sollten.

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga 2015/16
 2. Handball-Bundesliga 2015/16
 DHB-Pokal der Frauen 2015/16

Weblinks 
 Bundesligainfo
 Übersicht 3. Liga 2015/16 auf sis-handball.de

Einzelnachweise 

2015
Handballsaison 2015/16